Gozd je lahko:

 gozd – skupek večjega števila dreves, z drevjem zaraščena zemeljska površina, tudi poseben ekosistem
 gozd – nepovezana unija dreves v teoriji grafov
borealni gozd
tropski deževni gozd
Listopadni gozd zmernega pasu
iglasti gozd
pragozd
mestni gozd / primestni gozd
gozdni rezervat

Naselja v Sloveniji 
 Gozd, Občina Ajdovščina
 Gozd, Občina Kamnik
 Gozd, Občina Tržič
 Gozd Martuljek, Občina Kranjska Gora
 Gozd - Reka, Občina Šmartno pri Litiji
 Gozdec, Občina Laško
 Magozd, Občina Kobarid
 Podgozd, 3 naselja (občine Ig, Nova Gorica, Žužemberk)
 Rifengozd, Občina Laško
 Zagozd, Občina Litija
 Zagozdac, Občina Črnomelj

Naselja drugod 
 Gozd, Zahodnopomorjansko vojvodstvo, Poljska

Drugi toponimi v Sloveniji 

 Cimerov gozd (Prekmurje, Dobrovniško dolinsko)
Krakovski gozd - pragozd, mokrišče
 Trnovski gozd - kraška planota
 Lenarščov gozd pri Vrhniki
 Ljubljanski gozd (severno od Ljubljanskega polja)
 Mestni gozd (Celje)
Mestni gozd Golovec (Ljubljana)
Otoški gozd (Otočec)
Pahernikovi gozdovi na Pohorju
Predtrški gozd (gozdna učna pot)
 Stražunski gozd (primestni gozd, Maribor)
Studenški gozd (primestni gozd, Maribor)
Betnavski gozd (primestni gozd, Maribor)
Pekrski gozd (primestni gozd, Maribor)
Tezenski gozd (primestni gozd?, Tezno, Maribor)
Hoški gozd (Hoče pri Mariboru)
Urbarialni gozd (Prekmurje, Dobrovniško dolinsko)
glej tudi Gozdiček - park pri Ljubljani in Borov gozdiček - park v Novi Gorici ter Murska šuma (Prekmurje)

Toponimi drugod oz. slovenski eksonimi 

 Bakonjski gozd (Madžarska)
Barbizonski gozd (Francija, Barbizon)
Bolonjski gozd (Bois de Boulogne, mestni park v Parizu, Francija)
Češki les (Český les/Böhmenwald, tudi češki gozd) in Bavarski gozd (Bayernwald)
Črni gozd (Schwarzwald) (Nemčija)
Dunajski gozd (Wienerwald), Avstrija
Frankfurtski mestni gozd (Frankfurter Stadtwald)
Frankovski gozd (Frankenwald), Nemčija
Katiński gozd (pri Smolensku, Rusija)
Pfalški gozd, Nemčija
Trbiški gozd, Kanalska dolina
Turinški gozd (Thüringerwald), Nemčija

Sopomenke za gozd 
gmajna, v gorenjskem narečju sopomenka za gozd
hosta, narečni izraz za gozd 
les, narečni izraz za gozd
šuma, narečni izraz za gozd